Тлаколулан има више значења:

 Општина Тлаколулан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тлаколулан (Тлаколулан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику